Marvila è un toponimo portoghese che può riferirsi a:

 Marvila, freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Marvila, freguesia del comune di Santarém, Portogallo